Роман Петро́в:
 Петров, Роман Александрович (род. 1991) — киргизский фехтовальщик.
 Петров, Роман Владимирович (род. 1970) — казахстанский спортсмен-подводник.
 Петров, Роман Евгеньевич (род. 1995) — российский регбист.
 Петров, Роман Ефимович (1886—1918) — российский революционер.
 Петров, Роман Ильич (1919—1944) — командир танка, гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза.